Московское филармоническое общество. Существовало в 1883—1918 годах. Организовано по инициативе П. А. Шостаковского на основе возглавлявшегося им прежнего Общества любителей музыкального и драматического искусств. Имело главной целью организацию концертов.

Общество существовало при меценатской поддержке, с 1898 г. получало государственную субсидию. Ежегодно в Большом зале Благородного собрания устраивались 10 абонементных симфонических собраний, к участию в них привлекались солисты. Первым директором общества и дирижёром концертов (до 1898 г.) был П. А. Шостаковский. С 1901 г. устраивались камерные собрания, в 1906 г. образовался струнный квартет Московского филармонического общества.

При нём с 1883 г. работало Музыкально-драматическое училище.

Источники 
 
 Ямпольский И. М. Московское филармоническое общество // Музыкальная энциклопедия, т. 3 (1976). Стлб. 691—692.

Организации, основанные в 1883 году
Исчезнувшие организации Москвы
Музыка в Москве
Московские общества